Долина динозавров:

 Долина динозавров (парк) () — парк штата Техас, располагается в округе Сомервелл, США.
 Долина динозавров (сериал) () — американо-канадский сериал вышедший в 2007 году.